Niemcy:
 Dortmund-Barop – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Barop – przystanek kolejowy w Dortmundzie